Strandby Kirke, der findes flere kirker med samme navn:
 Strandby Kirke (Vesthimmerlands Kommune) – en kirke i Strandby Sogn
 Strandby Kirke (Frederikshavn Kommune) – en kirke i Elling Sogn